Minneola (Flórida)
Minneola (Kansas)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos